CNU, sigle composé des trois lettres C, N et U, peut faire référence à :
 Christopher Newport University (en français, Université Christopher Newport), une université américaine ;
 Concentración Nacional Universitaria, une organisation politique argentine ;
 Conseil national des universités, en France ;
 Conférence des Nations unies.

CNU est un code qui peut faire référence à :
 , Chanute, au Kansas, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports